Bambusicola — рід грибів родини Bambusicolaceae. Назва вперше опублікована 2012 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 23.10.2019 налічує 12 видів роду Bambusicola:

Примітки

Джерела 
 Dai, DQ; Bhat, DJ; Liu, JK; Chukeatirote, E; Zhao, RL; Hyde, KD. 2012. Bambusicola, a new genus from bamboo with asexual and sexual morphs. Cryptogamie Mycologie. 33(3):363-379 — P.367

Роди грибів
Плеоспоральні